Salford (Greater Manchester), een plaats in het bestuurlijke gebied Salford, in het Engelse graafschap Greater Manchester
City of Salford, het bestuurlijke gebied Salford (district) in het Engelse graafschap Greater Manchester
 County Borough of Salford, een voormalig bestuurlijk gebied (van 1844 tot 1974)
Hulcote and Salford, een civil parish in het bestuurlijke gebied Central Bedfordshire
Salford (Bedfordshire), een dorp in de parish Hulcote and Salford, Bedfordshire
Salford (Oxfordshire), een dorp in Oxfordshire
Salford Township, een township in Montgomery County, Pennsylvania
Salford (Canada), een plaats in het Canadese Ontario